Długie (gromada w powiecie białobrzeskim) (radomski/białobrzeski)
 Długie (gromada w powiecie kutnowskim)
 Długie (gromada w powiecie rypińskim)
 Długie (gromada w powiecie stargardzkim)
 Długie (gromada w powiecie szprotawskim)